Die Football League First Division 1988/89 war die 90. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 27. August 1988 und endete am 26. Mai 1989.

In dem bis dahin wohl spannendsten Meisterschaftsrennen des englischen Erstligafußballs verwies der FC Arsenal den punktgleichen Titelverteidiger FC Liverpool auf den zweiten Rang, nachdem Arsenal, das seinen neunten Ligatitel einfuhr, am letzten Spieltag mit 2:0 beim FC Liverpool gewonnen hatte. Von den Aufsteigern FC Millwall, Aston Villa und FC Middlesbrough hielt nur der zuletzt genannte Verein die Klasse nicht und stieg direkt wieder in die Second Division ab. Daneben traten West Ham United und Newcastle United den Gang in die Zweitklassigkeit an. Die Absteiger sollten in der Folgesaison durch die Aufsteiger FC Chelsea, Manchester City und Crystal Palace ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||17
||21
||20
||18
||19
||25
||21
||19
||28
||22
||26
||28
||23
||21
||28
||25
||24
||21
||23
||35

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft des FC Arsenal 
In der folgenden Aufstellung sind alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1988/89 für den FC Arsenal in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Im englischen Fußball wird meist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze und die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Fred Ollier: Arsenal A Complete Record. 4th edition. Breedon, Derby 1995, ISBN 1-85983-011-0.

Weblinks 
 England 1988-89 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1988/89
Fußballsaison 1988/89